O FC Shelbourne é um clube de futebol irlandês. Sua sede fica na cidade de Dublin.

Principais Títulos 

Campeonato Irlandês: 1926, 1929, 1931, 1947, 1953, 1962, 1992, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006.

Copa Irlanda: 1939, 1960, 1963, 1993, 1996, 1997, 2000.

Copa da Liga: 1996.

Ligações externas
 Página Oficial

Shelbourne
Clubes de futebol fundados em 1895